El nombre de Capilla del Carmen, o cualquiera de sus variantes:
 Capilla de Nuestra Señora del Carmen, o Capilla de la Virgen del Carmen, o Capilla de Nuestra Señora del Monte Carmelo
puede referirse a:

Capillas 
 nombre de varios edificios cristianos, catalogados como capillas en honor a la Virgen María en la advocación de la Virgen del Carmen.
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Bolivia 
 Capilla de la Virgen del Carmen, templo católico en Sucre.

En Chile 
 Capilla de Nuestra Señora del Carmen, templo católico en Batuco.
 Capilla de Nuestra Señora del Carmen, templo católico en Ultracautín.
 Capilla del Carmen, templo católico en Valparaíso.

En Colombia 
 Capilla del Carmen, templo católico en Yarumal.
 Capilla del Carmen, capilla-iglesia ubicada en el centro de Cúcuta
 Capilla de Nuestra Señora del Carmen de Tonchalá, edificio en Carmen de Tonchalá, Cúcuta - actual Casa de Cultura.

En España 
 Capilla del Carmen, templo católico en Ayamonte.
 Capilla del Carmen, templo católico en Chiclana de la Frontera.
 Capilla del Carmen, templo católico en Sevilla.
 Capilla del Carmen, templo católico en Cangas del Narcea.
 Capilla del Carmen, templo católico en Vigo.

En México 
 Capilla del Carmen, templo católico en Hermosillo, Sonora.
 Capilla del Carmen, templo católico en Ixmiquilpan, Hidalgo.
 Capilla del Carmen, templo católico en Texcoco de Mora, México.
 Capilla del Carmen, templo católico en Constancia del Rosario, Oaxaca.
 Capilla del Carmen, templo católico en Atoyatempan, Puebla.
 Capilla del Carmen, templo católico en Perote, Veracruz.
 Capilla del Carmen, templo católico en Cintalapa de Figueroa, Chiapas.

Toponimia

En Argentina 
 Capilla del Carmen, localidad de Córdoba.